Rule the World (canção de Take That)
 Rule the World (canção de 2 Chainz)

Desambiguação